Indira Soundarajan est un écrivain tamil né le . Il a écrit des romans, des contes et des scripts. Il habite à Madurai.

 Marmadesam (Tierra misteriosa)
 Ruthra Veena

Liens externes 
 

Écrivain indien du XXe siècle
Écrivain indien d'expression tamoule
Naissance en novembre 1958
Naissance au Tamil Nadu